Jean-Pierre Brouillaud (1956-) est un écrivain, voyageur, poète, interprète et conférencier français.
 Jean-Pierre Brouillaud (1969-)  est un romancier et auteur-compositeur-interprète français.